Niemcy:
 Riggenbach – rzeka, dopływ Neumagen

Osoby:
 Albert Riggenbach – szwajcarski astronom
 Eduard Riggenbach – szwajcarski teolog
 Nikolaus Riggenbach – szwajcarski inżynier
 Paul Riggenbach – szwajcarski kompozytor

Zobacz też:
 Rickenbach